FTA ist eine Abkürzung für:

 Fabbrica Toscana di Automobili – ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Failure to Acquire – Biometrie, fehlgeschlagener Aufnahme- oder Erkennungsversuch von Sensoren
 Familientelefonanlage – eine Serie kleiner Telefonanlagen der ehemaligen Deutschen Bundespost Telekom
  – englisch für Fehlerbaumanalyse
 Federal Transit Administration – eine für die Unterstützung öffentlicher Nahverkehrssysteme zuständige Unterbehörde des US-amerikanischen Verkehrsministeriums (Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten)
 File Transfer Appliance, Vorrichtung um große Dateien sicher zu übertragen
 Filmtabletten – in der Pharmazie
 Financial Times Actuaries – britischer Aktienindex
 First To Answer – erste Antwort in einem neuen Foren-Thread
 First To Attend – erste Anmeldung bei einem Event, vornehmlich beim Geocaching
 Fluortelomeracrylate – Gruppe polyfluorierter Tenside, siehe auch Perfluorierte Tenside
 Foreign Trade Association – Verband des europäischen und internationalen Handels
 Free-to-Air – Fernsehprogramm von frei empfangbaren Sendern, siehe Free-TV
  – englisch für Freihandelsabkommen
  – englisch für Freihandelszone, siehe Freihandelsabkommen
 Freie Theologische Akademie – der frühere Name der Freien Theologischen Hochschule Gießen
  – ein im Internet gebräuchlicher Slang für Ihr/Die könnt/können mich alle einmal!
  – Projektbezeichnung des Bundesamts für Wehrtechnik und Beschaffung für den Airbus A400M

FTA